Zachary Taylor (politicus) (1784-1850), voormalig president van de Verenigde Staten
 Zachary Taylor (wielrenner), voormalig Amerikaans wielrenner
 Zack Taylor, personage uit de televisieserie Mighty Morphin Power Rangers